Kwintyn (imię)
 Quentin (nagroda)

Zobacz też